Amerikai Egyesült Államok
Cassandra (Georgia)
Cassandra (Pennsylvania)
egyéb
 Cassandra, Kasszandra trójai királyleány és jósnő nevének latinos alakja
Cassandra, a Hegylakó sorozat szereplője